El Torneig de les Sis Nacions 2018 de rugbi, o també denominat 2018 NatWest 6 Nations a causa del patrocini del National Westminster Bank, és la 19a edició d'aquest torneig en el format de Sis Nacions i la 124a si es tenen en compte els altres formats d'aquesta competició. El torneig començà el 3 de febrer i acabarà el 17 de març de 2018. Anglaterra defensa el títol guanyat l'edició anterior mantenint l'ausralià Eddie Jones a la banqueta.

Països participants

Classificació

Resultats

Jornada 1

Gal·les vs Escòcia 

Notes:
 Josh Adams (Gal·les) i Murray McCallum (Escòcia) fan el seu debut internacional.
 És el primer Bonus Point que aconsegueix Gal·les en el Sis Nacions.

França vs Irlanda 

Notes:
 Cedate Gomes Sa, Matthieu Jalibert, Geoffrey Palis, Adrien Pélissié, Dany Priso i Marco Tauleigne (França) fan el seu debut internacional.

Itàlia vs Anglaterra 

Notes:
 Alessandro Zanni (Itàlia) esdevingué el 70è jugador de la selecció italiana en jugar 100 partit internacionalment.
 Alec Hepburn (Anglaterra) fa el seu debut internacional.

Jornada 2

Irlanda vs Itàlia 

Notes:
 Jordan Larmour (Irlanda) fa el seu debut internacional.
 Va ser la victòria número 300 d'Irlanda.

Anglaterra vs Gal·les 

Notes:
 Amb aquesta victòria Anglaterra aconsegueix 15 victòries consecutives en la competició, d'aquesta manera supera el seu rècord de 14 aconseguit entre el anys 1998–2003.
 Leigh Halfpenny va estar inicialment en el XV inicial però es va posar malalt la nit abans del partit i va ser substituït per Gareth Anscombe i Owen Watkin va ocupar l'espai a la banqueta.
 Des del 2013 que no hi havia una anotació tan baixa amb el victòria d'Anglaterra contra Irlanda per 12–6.

Escòcia vs França 

Notes:
 Escòcia guanya la primera edició del Auld Alliance Trophy.

Jornada 3

França vs Itàlia 

Notes:
 Baptiste Couilloud (França) fa el seu debut internacional.
 França reté el Giuseppe Garibaldi Trophy.

Irlanda vs Gal·les 

Notes:
 És el partit número 100 de Warren Gatland al capdevant de Gal·les.

Escòcia vs Anglaterra 

Notes:
 Blair Kinghorn (Escòcia) fa el seu debut internacional.
 Joe Launchbury (Anglaterra) juga el seu partit número 50 internacional.
 Escòcia guanya la Calcutta Cup per primera vegada des del 2008.
 Escòcia augmenta el seu récord de victòries locals en el torneig amb 6.
 És la victòria més abultada d'Escòcia contra Anglaterra en el torneig des del 1986 que va guanyar 33-6.

Jornada 4

Irlanda vs Escòcia 

Notes:
 Irlanda guanya el Centenary Quaich.

França vs Anglaterra 

Notes:
 Amb la derrota d'Anglaterra, Irlanda es proclama campiona d'aquesta edició del torneig.
 Des del 2010 que Anglaterra no perdia més d'un partit en un mateix torneig.

Gal·les vs Itàlia 

Notes:
 James Davies (Gal·les) fa el seu debut internacional.

Jornada 5

Itàlia vs Escòcia

Anglaterra vs Irlanda

Gal·les vs França

Referències 

2018
Competicions esportives del 2018
Sis_Nacions_2018